Picq est le nom de famille de
 Charles Le Picq (1744-1806), danseur et chorégraphe français
 Charles Ardant du Picq (1821-1870), colonel français
 Charles Pierre Martial Ardant du Picq (1879-1940), général français
 Daniel Picq (né en 1958), auteur compositeur interprète
 Françoise Picq (née en 1944), historienne, sociologue, militante féministe du MLF
 Jean Picq (né en 1945), haut fonctionnaire, président de la troisième chambre de la Cour des Comptes
 Laurence Picq, institutrice française qui vécut sous le régime Khmer rouge
 Pascal Picq (né en 1954), paléoanthropologue français
 Pierre-Henri Picq (1833-1911), architecte français
 Stéphane Picq (né en 1965), compositeur français de musique de jeu vidéo

En géographie
 Signal du Picq, sommet du Massif central, dans le département français de la Creuse (à 827 mètres d'altitude)

Homonymie de patronyme